(490) Ве́ритас () — астероид главного пояса, который принадлежит к тёмному спектральному классу C и входит в состав семейства Веритас. Он был открыт 3 сентября 1902 года немецким астрономом Максом Вольфом в обсерватории Хайдельберг в Германии и назван в честь римской богини правды и истины Веритас.

См. также 
 Список астероидов (401—500)
 Классификации малых планет
 Семейство астероидов

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды Главного пояса
Семейство Веритас
Астероиды, открытые Максом Вольфом
Астероиды диаметром от 100 до 200 км